Иосиф Александрович Серебряный () — советский -живописец, . Член-корреспондент АХ СССР (1947). Народный художник СССР (1977).

Биография 

Иосиф Серебряный родился  года в Городне (ныне в Черниговском районе Черниговской области). 

Учился в Полтаве в студии М. М. Гужавина (1922—1924), в Ленинградском художественно-педагогическом техникуме (ныне Санкт-Петербургское художественное училище имени Н. К. Рериха) (1924—1927) у А. А. Рылова. В 1927 году поступил на факультет живописи ВХУТЕИНа в Ленинграде. Занимался у В. Савинского, А. Рылова, М. Бобышова, В. Беляева. В 1931 году окончил театрально-декорационное отделение Института пролетарского изобразительного искусства (ныне Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина) с присвоением звания художника-декоратора театра.

Участник выставок с 1925 года. После окончания института в 1931—1934 работал как художник-оформитель и театральный художник. В 1935—1941 годах писал картины преимущественно в историко-революционном жанре. В годы войны и блокады оставался в Ленинграде. Входил в созданную в Ленинграде бригаду плакатистов, работавших всю блокаду по заданиям Политуправления Ленинградского фронта. Плакаты художника стали широко известны: «Бей крепче, сынок!», «Будь бдительным!», «Враг у ворот!», «Русский народ никогда не будет стоять на коленях», «А ну-ка, взяли!..». В 1942 году был командирован в партизанский отряд. Пишет серию портретов партизан. Из этой работы родился замысел группового портрета партизан-лесгафтовцев. В 1943 году совместно с художниками В. Серовым и А. Казанцевым написал большую картину «Прорыв блокады 18 января 1943 года», а также продолжил работать над начатым перед войной полотном «На Пятом (Лондонском) съезде РСДРП».

В 1948 году началась его педагогическая работа в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина, продолжавшаяся до 1979 года (с перерывом в 1951—1954 годах). Профессор (с 1949 года), руководитель персональной мастерской. 

Автор картин «Партизаны-лесгафтовцы. После боевой операции» (1942), «Партизан В. Тимачёв» (1943), «На Пятом (Лондонском) съезде РСДРП» (1947), «Ленин и Сталин обсуждают план вооружённого восстания 6 октября 1917 года» (1950), «В Ленинградской филармонии. 1942 год» (1959), "Портрет Ф. Безуглова, плавильщика завода «Красный Выборжец» (1960), «Портрет композитора Д. Шостаковича» (1964), «Святослав Рихтер» (1972) и др.

С 1947 года — член-корреспондент Академии художеств СССР. Член Союза художников СССР, Ленинградского Союза художников. Избирался председателем правления Ленинградского Союза художников (1954—1957). 

Его произведения находятся в Государственном Русском музее, Государственной Третьяковской галерее, в музеях и частных собраниях в России, в Украине, во Франции, Великобритании, Италии и других странах.

Скончался 12 августа 1979 году в Ленинграде. Похоронен на Серафимовском кладбище.

Звания и награды 
 Заслуженный деятель искусств РСФСР (1956)
 Народный художник РСФСР (1965)
 Народный художник СССР (1977)
 Серебряная медаль АХ СССР (1966) — за портрет Д. Шостаковича (1964)

Ученики 
 Авакян, Роберт Петросович
 Бабиков, Станислав Геннадьевич, участник группы Семёрка (творческое объединение)
 Клычев, Иззат Назарович

Выставки 
{{Hider|title = Выставки с участием Серебряного Иосифа Александровича|title-style = text-align: left; color: black; background-color: lavender; font-weight: bold; |content-style = color: black; background-color: ghostwhite; text-align: left; |hidden=1 |content =
 1958 год (Москва): Выставка "200 лет Академии художеств СССР". Среди экспонентов - Анатолий Васильев, Игорь Веселкин, Александр Герасимов, Александр Дейнека, Борис Иогансон, Евсей Моисеенко, Андрей Мыльников, Юрий Непринцев, Виктор Орешников, Лия Острова, Глеб Савинов, Владимир Саксон, Иосифа Серебряного, Владимир Серов, Михаил Труфанов и другие художники.
 1960 год (Ленинград): Выставка произведений ленинградских художников.
 1960 год (Москва): Советская Россия. Республиканская художественная выставка.
 1964 год (Ленинград): Ленинград. Зональная выставка.
 1965 год (Москва): Советская Россия. Вторая Республиканская художественная выставка.
 1984 год (Ленинград): Подвигу Ленинграда посвящается. Выставка произведений ленинградских художников, посвящённая 40-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады.
 2006 (Петербург): Время перемен. Искусство 1960-1985 в Советском Союзе.
}}

 Примечания 

 Источники 
 Бойков В. Изобразительное искусство Ленинграда. Заметки о выставке ленинградских художников // Ленинградская правда. — 1947. — 29 ноября.
 Выставка произведений ленинградских художников 1951 года: Каталог. — М.; Л.: Искусство, 1951. — С. 22.
 Двести лет Академии художеств СССР: Каталог выставки. — Л.; М.: Искусство, 1958. — С. 236—237.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года: Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1961. — С. 38.
 Республиканская художественная выставка «Советская Россия»: Каталог. — М: Советский художник, 1960. — С. 75.
 Бетхер-Остренко И. Художественная летопись истории // Вечерний Ленинград. — 1964. — 28 января.
 Ленинград. Зональная выставка. — Л., Художник РСФСР, 1965. — С. 49.
 Аникушин М. Солнце на полотнах // Ленинградская правда. — 1964. — 3 ноября.
 Буткевич О. От находок к открытиям. Заметки с выставки «Ленинград» // Советская культура. — 1964. — 26 декабря.
 Колесова О. Две тысячи встреч. На выставке «Ленинград» // Ленинградская правда. — 1964. — 4 ноября.
 Кривенко И. «Ленинград» (раздел живописи) // Художник. — 1965ю — № 3. — С. 27-36.
 Вторая республиканская художественная выставка «Советская Россия»: Каталог. — М.: Советский художник, 1965. — С. 36.
 Иванов П. Лицо современника // Искусство. — 1965. — № 8. — С. 5-10.
 Колесова О. Широка страна моя … Творческий отчёт ленинградских художников, посвящённый 50-летию образования СССР // Ленинградская правда. — 1972. — 23 сентября.
 Богданов А. Славя страну труда // Вечерний Ленинград. — 1972. — 10 октября.
 Богданов А. Ярче, но и глубже // Вечерний Ленинград. — 1973. — 25 декабря.
 Яковлева Л. Величие подвига // Вечерний Ленинград. — 1975. — 27 мая.
 И. Мямлин. Сердце с правдой вдвоём… // Ленинградская правда. — 1975. — 1 июня.
 Изобразительное искусство Ленинграда: Каталог выставки. — Л.: Художник РСФСР, 1976. — С. 30.
 Справочник членов Союза художников СССР. — М.: Советский художник, 1979. — Т. 2. — С. 337.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л.: Художник РСФСР, 1972. — С. 49.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Иванов С.'' Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — СПб.: НП-Принт, 2007. — С.18-19, 357, 359, 360, 366, 370, 372, 385—388, 390, 392, 393, 396—398, 402, 407. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — СПб.: Первоцвет, 2007. — С. 35.
 Живопись первой половины XX века (К) : Альманах. — СПб.: Palace Edition, 2008. — Вып. 226. — С. 15.

См. также 
 Портрет Безуглова
 Изобразительное искусство Ленинграда
 Ленинградский Союз художников
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Список выставок ленинградских художников

Выпускники Санкт-Петербургского художественного училища имени Н. К. Рериха
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Преподаватели Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Члены-корреспонденты Академии художеств СССР
Члены Союза художников СССР
Художники-жанристы СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-портретисты СССР
Художники-жанристы России
Художники-пейзажисты России
Художники-портретисты России
Театральные художники СССР
Театральные художники России
Плакатисты СССР
Плакатисты России
Художники Санкт-Петербурга
Члены Санкт-Петербургского Союза художников
Похороненные на Серафимовском кладбище